Odermatt ist der Familienname folgender Personen:

 André Odermatt (* 1960), Schweizer Kommunalpolitiker (SP)
 Arnold Odermatt (1925–2021), Schweizer Polizeifotograf
 Arnold Odermatt (Politiker) (1857–1926), Schweizer Politiker
 Franz Odermatt (1867–1952), Schweizer Beamter, Politiker und Schriftsteller
 Franz Odermatt (Politiker) (1794–1870), Schweizer Politiker
 Gerhard Odermatt (* 1947), Schweizer Politiker (FDP)
 Gottfried Odermatt (1880–1947), Schweizer Politiker
 Gotthard Odermatt (1902–1970), Schweizer Politiker
 Jean Odermatt (* 1948), Schweizer Künstler und Soziologe
 Josef Odermatt (Nationalrat) (1892–1977), Schweizer Politiker
 Josef Odermatt (Politiker, 1864) (1864–1932), Schweizer Politiker
 Josef Maria Odermatt (1934–2011), Schweizer Bildhauer und Zeichner

 Karl Odermatt (* 1942), Schweizer Fußballspieler
 Karl Odermatt (Politiker, 1830) (1830–1900), Regierungsrat des Kantons Nidwalden aus Dallenwil
 Karl Odermatt (Politiker, 1851) (1851–1923), Regierungsrat des Kantons Nidwalden aus Stans
 Karl Odermatt (Politiker, 1882) (1882–1969), Schweizer Politiker
 Leo Odermatt (* 1948), Schweizer Politiker (GPS)
 Manfred Odermatt (* 1940), Schweizer Fußballspieler
 Marco Odermatt (* 1997), Schweizer Skirennläufer
 Maria Odermatt (auch: Josef Maria Odermatt), (1867–1950), Schweizer Politiker
 Marie Odermatt-Lussy (1891–1971), Schweizer Schriftstellerin
 Michael Odermatt (1815–1892), Schweizer Politiker
 Nik Odermatt (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Otto Odermatt (1891–1962), Schweizer Politiker
 Paul Odermatt (1879–1970), Hotelier in Fürigen, Nidwalden
 Siegfried Odermatt (1926–2017), Schweizer Grafikdesigner
 Tanja Odermatt (* 1997), Schweizer Eiskunstläuferin
 Urs Odermatt (* 1955), Schweizer Regisseur und Autor
 Vanessa Odermatt (* 1990), deutsche Politikerin (CDU)
 Viktor Remigi Odermatt (1782–1865), Schweizer Politiker
 Walter Odermatt (1875–1942), Schweizer Politiker
 Werner Odermatt (1936–2015), Schweizer Politiker (CVP)